Termenul „Gronau” se poate referi la:

 Gronau (Leine) (Gronau pe Leine) este un oraș din districtul Hildesheim în Landul Saxonia Inferioară 
 Gronau (Westf.) comună din landul Renania de Nord-Westfalia , Germania 
 Groß Grönau comună din landul Schleswig-Holstein , Germania 
 Rödersheim-Gronau comună din landul Renania-Palatinat , Germania. 
 Hans von Gronau, general german